Diese Liste der guinea-bissauischen Außenminister listet alle guinea-bissauischen Außenminister seit 1973 auf.

!
Guinea-Bissau